Pojem Manot může označovat:
 Manot, vesnice ve Francii
 Manot, vesnice v Izraeli

 Mišloach manot, židovský zvyk během svátku Purim